Gesees ist der Name folgender Orte:

 Gesees, Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Gesees (Bad Berneck), Stadtteil von Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:

 Altengesees, Ortsteil von Remptendorf im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Mausgesees, Ortsteil von Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Rauschengesees, Ortsteil von Remptendorf im Saale-Orla-Kreis, Thüringen